Каратерек — название населённых пунктов в Казахстане:

 Каратерек — село в Узункольском районе Костанайской области.

 Каратерек — село в Майском районе Павлодарской области.
 Каратерек (быв. Херсонское) — село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.

См. также 

 Кара-Терек
 Каратерекский сельский округ